Тертл-Ривер (город, Миннесота) — город в округе Белтрами, штат Миннесота, США.
 Тертл-Ривер (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.